Drents Plateau (gebied), een streek in Drenthe, met overlap in Groningen en Friesland
 Drents Plateau (stichting), een organisatie voor erfgoededucatie en ruimtelijke ordening sinds 2002